Pawlina Stojanowa-Nola (bułg. Павлина Стоянова-Нола; ur. 14 lipca 1974 w Warnie) – bułgarska tenisistka, od 2001 roku grająca w barwach Nowej Zelandii.

Tenisistka urodzona w Warnie, w Bułgarii, w swojej karierze reprezentująca Bułgarię do 2001 roku, kiedy to wyszła za mąż i zaczęła grać dla Nowej Zelandii. Zawodową karierę rozpoczęła w 1993 roku. Najwyższy światowy ranking (miejsce 68) osiągnęła w maju 2001 roku. Największy sukces w rozgrywkach WTA w grze singlowej odnotowała na turnieju w Palermo w 2000 roku, dochodząc do finału imprezy, w którym przegrała 3:6, 5:7 z Henrietą Nagyovą ze Słowacji. W tym samym turnieju, dwa lata wcześniej, w parze z Eleną Pampoulovą-Wagner wygrała swój jedyny w karierze turniej deblowy WTA. Większe sukcesy odniosła w rozgrywkach ITF, zwyciężając w siedmiu turniejach singlowych i ośmiu deblowych. Nigdy nie wystąpiła podczas turniejów wielkoszlemowych w grze mieszanej.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 1 (0-1)

Gra podwójna 1 (1-0)

Finały turniejów rangi ITF

Gra pojedyncza 12 (7-5)

Gra podwójna 11 (8-3)

Bibliografia 

Nowozelandzkie tenisistki
Bułgarskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Warnie
Urodzeni w 1974